Гавранек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Гавранек, Богуслав (1893-1938) — чешский филолог-богемист, директор Института чешского языка.
 Гавранек, Франтишек (1923-2011) — чехословацкий футболист и тренер.